

Persone 
Costello è un cognome di origine irlandese che può riferirsi a diversi personaggi, in particolare negli Stati Uniti, anche di differente origine, quale italiana o spagnola:
Al Costello – wrestler e manager di wrestling italiano naturalizzato australiano
Angelica Costello – attrice pornografica statunitense
Diosa Costello, nome d'arte di Juana de Dios Castrello – attrice statunitense
Dolores Costello – attrice statunitense
Elvis Costello, nome d'arte di Declan Patrick MacManus – musicista britannico
Frank Costello (vero nome Francesco Castiglia) – mafioso statunitense di origini italiane
Gian Costello – cantante italiano
Helene Costello – attrice statunitense
Jerry Costello – politico statunitense
John Costello – attore statunitense
John Aloysius Costello – uomo politico irlandese
Larry Costello – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Lou Costello, nome d'arte di Louis Francis Cristillo – attore statunitense di origini italiane
Mae Costello – attrice statunitense
Mariclare Costello – attrice statunitense
Matt Costello – cestista statunitense naturalizzato ivoriano
Mariclare Costello – attrice statunitense
Maurice Costello – attore statunitense 
Paul Costello – canottiere statunitense
Peter Costello – uomo politico australiano
Ryan Costello – politico e avvocato statunitense
Stephen Costello – tenore statunitense
Victor Costello – ex rugbista a 15 e pesista irlandese

Altro  
Elizabeth Costello – opera letteraria del Premio Nobel John Maxwell Coetzee
Costello Music – album del 2006 della band scozzese The Fratellis
17024 Costello – asteroide del sistema solare